Eraulo bezeichnet:

 ein Dorf und Aldeia im Suco Samalete, Osttimor, siehe Samalete
 ein Suco in Osttimor, siehe Eraulo
 ein See im Suco Eraulo, Osttimor, siehe Lehumo